Příjmení Vančo má více nositelů:

 Ján Vančo (1890–1975) – československý politik, poslanec
 Miloš Vančo (1884–1970) – československý politik, ministr autonomní vlády Slovenska